{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 22 июня — 20 августа 1996
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Генгам
  Карлсруэ
  Силькеборг
| кол-во игр       = 138
| кол-во голов     = 430
}}Кубок Интертото 1996''' — был 36-м розыгрышем Кубка Интертото и вторым розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов («Силькеборг», «Генгам» и «Карлсруэ») получили путёвки в Кубок УЕФА.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 27—28 июля, ответные — 31 июля 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
Первые матчи прошли 6 августа, ответные — 20 августа 1996 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 1996 году